Il singolare femminile del Lipton Championships 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Venus Williams era la detentore del titolo e ha battuto in finale 6–1, 4–6, 6–4 Serena Williams.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Lipton Championships 1999